Gießübel ist der Ortsname von

 Gießübel (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Giessübel (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Gießübel (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Gießübel (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Gießübel (Schleusegrund), Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Siehe auch:
 Gießhübel
 Gießhübl
 Gießübl